Commandos 2: Men of Courage (русское название — Коммандос 2: Награда за смелость) — Стратегия с элементами стелс-экшена от испанского разработчика Pyro Studios и издателя Eidos Interactive. Впервые издан в сентябре 2001 года, затем был переиздан в 2020 году. Музыка написана штатным композитором Матео Паскуалем.

Игровой процесс 
В распоряжении игрока имеется определённая группа солдат. Каждый из них обладает собственным набором умений, и все они хорошо обучены для выполнения особо сложных заданий. К тому же у каждого из них есть свой особый талант, который пригодится в тех или иных ситуациях. Ваши люди помогут узнать больше о противнике и разработать план действий.

В игре вам предстоит провести свой отряд через серию миссий, связанных с событиями Второй мировой войны. В каждой миссии необходимо выполнить ряд заданий, результат которых будет зависеть от вашей тактики, умения владеть оружием и управлять людьми. Как правило, есть одно основное задание: спасти, разведать, захватить, защитить — и несколько второстепенных, которые помогут выполнить основное. Если вы не выполните задание миссии или потеряете одного из ваших людей, вам придётся проходить миссию заново.

Враги могут видеть и слышать вас, и прибегут на помощь, если их позовут другие солдаты или кто-то поднимет тревогу. Если они увидят что-то подозрительное или услышат взрыв, враги внимательно осмотрят это место и будут особенно бдительны в течение некоторого времени. Вражеские солдаты, как правило, занимаются каким-нибудь делом или патрулируют территорию. Когда поднимается тревога, некоторые из них остаются на местах, но большинство бежит в том направлении, откуда исходит сигнал тревоги. Некоторые из противников могут управлять военной техникой. Область обзора каждого врага обозначена сектором и разделена на части. Когда солдаты находятся далеко от врагов, но попадают в их поле зрения, солдаты противника распознают их не сразу.

Персонажи 
В отличие от предыдущей версии, в Commandos 2 появилось два новых персонажа — вор и его собака. Добавилось множество способностей. Некоторые из способностей из прошлой игры теперь перестали быть персональными только для одного персонажа. Например, все бойцы получили способность перетаскивать нейтрализованных врагов, забирать у них оружие и униформу.

Клички взяты из издания Нового Диска.
  Малыш (в оригинале «Tiny» — «Крошка») (Джек О’Хара) «Зеленый берет» — Родился в Дублине 10 октября 1909 год г. Он был чемпионом в тяжёлом весе в боксёрской армейской лиге 1934—1937 гг. Военный совет приговорил его к 14 годам исправительных работ за избиение офицера. Обвинение было снято после того, как он принял предложение вступить в ряды отряда коммандос. Ему дали звание сержанта после битвы на острове Ваагсо, где, несмотря на ранение, он в одиночку без огнестрельного оружия проник в убежище, убил 16 вражеских солдат и вернулся к союзникам. Он очень агрессивен, неохотно выполняет приказы и является сущим наказанием для офицеров и кошмаром для врагов. Он самый большой боец в отряде. Благодаря огромной физической силе он очень быстро расправляется с любым врагом. Он может выбить практически любую дверь, выпрыгнуть из окна, взобраться на столб и лазать по проводам. Он один из самых быстрых солдат отряда, а его сила воли позволяет выстоять перед такими ранениями, от которых многие просто погибли бы. Его оружие — нож и кулаки. И тем, и другим он орудует с завидным профессионализмом, особенно если удаётся застать врага врасплох. Кроме того, аналогично первой части, сохранились возможности закопаться в снег/грунт, а также использование радиоуправлямой приманки.
  Ястреб (в оригинале «Duke» — «Герцог») (Сэр Фрэнсис T. Вулридж) «Снайпер» — Родился 21 марта 1909 г. в Шеффилде, Англия, в одной из влиятельнейших семей британской аристократии. Среди сослуживцев известен как Ястреб, так как он отличный снайпер. Во время битвы при Нарвике одним выстрелом убил командующего немецкой армии на расстоянии более 1,5 км. Он хладнокровен и самоуверен. Все его действия тщательно просчитаны, а пули всегда попадают в цель. Его считают одним из лучших снайперов в мире. Чаще всего его миссия заключается в том, чтобы очистить путь своим коллегам и уничтожить нежелательных врагов. Как правило, он стреляет из окон или со столбов, обеспечивая тем самым прикрытие себе и остальным членам отряда коммандос. В отличие от остальных персонажей, Герцог может стрелять не только из окон, но и вглубь помещения (прочие бойцы отряда могут застрелить только высовывающегося из окна противника.
  Тритон (в оригинале «Fins» — «Плавник») (Джеймс Блэквуд) «Морской пехотинец» — Родился в Австралии 3 августа 1911 г. Отправился служить в военно-морской флот, где он быстро получил звание капитана благодаря способностям к плаванию и дайвингу. Через два года из-за пристрастия к алкоголю и постоянного неподчинения приказам его понизили в звании и зачислили рядовым в отряд коммандос. В 1943 г. он был награждён «Военным крестом» за героическое спасение 45 человек из французского города Дюнкерк во время немецкой оккупации. Специалист по подводному плаванию. С подводным пистолетом и аквалангом он может часами находиться под водой, не беспокоясь об ограниченном количестве кислорода или опасности, которую могут представлять морские обитатели и враги. На суше он прекрасно метает нож и носит с собой крюк-кошку, который особенно необходим, если нужно бесшумно взобраться на стену, здание или дерево. Кроме того, трос с «кошкой» можно использовать для организации ловушки-«спотыкача».
  Инферно (в оригинале «Inferno» — «Адский») (Томас Хэнкок) «Сапер» — Родился в Ливерпуле 14 января 1911 г. Он углублённо изучал химию, а когда ему исполнилось 22 года, стал пожарным и специализировался на особо опасных взрывчатых веществах. В 1939 г. пошёл служить в армию, а через год стал одним из членов отряда коммандос. Его отличные знания взрывчатых веществ помогли успешно провести ряд операций. Во время штурма Сен-Назера он руководил взрывными операциями и поднял в воздух прибрежные здания, уничтожив большую часть немецких войск. Он мастерски обезвреживает и устанавливает любую взрывчатку. Содержимое его вещмешка очень чувствительное и тяжёлое, поэтому он передвигается медленно и не всегда решается отправиться куда-нибудь вплавь, так как вода может повредить его оборудование. Он с лёгкостью справляется с гранатами, гранатомётами, огнемётами и миноискателями. Он может находить и обезвреживать мины так, что позже их можно использовать в других местах.
  Инженер (в оригинале «Tread» — «Шина») (Сэмюэль Бруклин) «Водитель» — Родился 4 апреля 1910 г. в Бруклине, США. Мало что известно о его жизни до 1937 г., когда он отправился в Англию, чтобы вступить в ряды Британской армии. Сотрудничая с иностранным командованием, он исследовал и испытывал оружие и транспорт, изъятый у врага. В это время он встретил Пэдди Мейн, который и поспособствовал его зачислению в ряды коммандос. В 1942 г. его имя появилось во всех британских газетах, после того как при штурме одного из стратегически важных аэродромов у него закончились боеприпасы, и он решил протаранить цель своей машиной. Взрыв первого самолёта спровоцировал цепную реакцию, которая разрушила почти весь аэродром. Ему нравится сражаться с врагом и водить различные виды транспорта. Его излюбленное оружие — дымовые шашки, гранаты со слезоточивым газом и всевозможные ловушки. В отличие от первой части, именно Водитель получил способность ставить капканы ()ранее этим занимался сапёр).
  Доцент (в оригинале «Spooky» — «Кошмарик», «Жуткий») (Рене Дюшам) «Шпион» — Родился в Лионе, Франция, 20 ноября 1911 г. Он стал агентом французской секретной службы, когда ему исполнилось 25 лет, и был начальником охраны во французском посольстве в Берлине, где узнавал важнейшую информацию о некоторых членах гитлеровского командования. В начале войны Дюшам вступил в ряды французской армии и стал одним из активнейших лидеров французского Сопротивления. Он всегда был ценнейшим членом отряда коммандос и во многих случаях оказывал неоценимую помощь в тайных операциях. Его знание манеры поведения офицеров германского командования не раз помогали в проведении операций английской секретной службы. Он в совершенстве владеет несколькими иностранными языками и умеет мастерски маскироваться. Эти таланты неоценимы в работе секретного агента. Чаще всего он пересекает линию врага в военной форме противника и отвлекает, отдавая солдатам различные приказы под маской фашистского офицера. Он нападает тихо и незаметно, стараясь применить минимум силы. Его любимое оружие — шприц с ядом, который может бесшумно вывести на некоторое время врага из строя. Новая опция: если Шпион носит форму немецкого солдата, то может отвлечь противника разговором. В форме унтер-офицера (сержанта) появляется возможность приказать рядовым солдатам смотреть в ином направлении (теоретически можно провести мимо остальных бойцов, пока враг отвернулся). Шпион в форме офицера может приказать рядовому отойти в заданном направлении (но в итоге часовой вернётся на пост).
 / Венера (в оригинале, что интересно, «Natasha») (Наташа Никошевски) «Резидентка» — Родилась в Киеве, Российская империя, 21 апреля 1912 г. Она дочь голландского аристократа и русской дворянки, которая вынуждена была бежать из своей страны. Из-за своих политических убеждений она приняла участие в движении Сопротивления в стране её отца в 1943 г. Эту деятельность она совмещает со службой в рядах коммандос. Из особых навыков обладает способностью отвлекать вражеских солдат флиртом (при наличии немецкой/японской формы). Может стрелять из снайперской винтовки. Из ограничений — не умеет связывать оглушенных противников. Удар может нанести только бутылкой (без бутылок в инвентаре противника не вырубить).
  Люпин (в оригинале «Lupin» — «Волчонок») (Поль Толедо) «Вор» — Родившийся в Париже, Франция, 1 марта 1916 г., Поль совсем недавно вступил в отряд коммандос. Когда немцы захватили Париж, он решил начать свою собственную войну против оккупантов. Он пробирался в каждый дом и очищал каждый немецкий бумажник. В 1940 г. он выкрал чемодан Рене Дюшама, решив, что он немецкий офицер. Он был очень удивлён, когда нашёл там важные документы и решил передать их в руки французского Сопротивления. С этого момента его приняли в ряды коммандос, где он служит верой и правдой. Он самый маленький и самый быстрый в отряде коммандос. Благодаря своему телосложению он может пробираться даже через самые узкие проходы, незаметно прокрадываться в здания, лазить по столбам и проводам, взламывать замки, прятаться под столами и в сундуках (прочие члены отряда не могут) и делать многое другое. Он владеет различными видами единоборств. Обожает подкрадываться и очищать карманы врагов. Своими отмычками он открывает любой замок и любую дверь. Чаще всего именно ему приходится трудиться, чтобы помочь своим товарищам попасть на территорию противника. Люпин может войти в здание через окно или лаз в стене и открыть дверь изнутри своими отмычками или ключами врагов, которые он успел добыть, либо сбросить с балкона/из окна верёвочную лестницу для товарищей. Начиная с 4 миссии у него появляется возможность использования ручной крысы для отвлечения солдат противника.
 Пёс Виски (в оригинале «Whiskey») — Виски вырос среди моряков-подводников в Нью-Йорке и стал талисманом подводной лодки E-423 в 1941 г. Во время вторжения в воды Северного моря корабль был захвачен немецким патрулём и отправлен на базу Ла-Палис на территории Франции. После гибели хозяина Виски подружился с Люпином и стал верно служить отряду коммандос. Может отвлечь врага лаем и бегом. Он переносит небольшие предметы от одного члена отряда другому, бесстрашно пересекая линию врага. Его нюх позволяет обнаружить мины, но, конечно же, он не может обезвредить их. Он не может подниматься по лестнице, но каждый солдат коммандос может посадить его в свой вещмешок и перенести куда угодно.
 Союзники — Кроме описанных выше членов отряда коммандос в борьбе против врага вам будут помогать союзники из числа солдат Соединённых Штатов Америки, гуркхи, бойцы французского Сопротивления, духовный лидер, освобождённый полковник Гиннес, сержант Вилсон с затонувшего корабля и другие.

Миссии 

В ходе игры необходимо пройти 10 миссий в разных местах дислокации — от Заполярья до Океании. В каждой из них надо выполнить определённые задания. К тому же могут иметься дополнительные цели, для прохождения тура выполнение которых не требуется, но они улучшат результат, влияющий на повышение звания. Кроме того, на результат влияет время выполнения задания, малое число ранений и обнаружений врагами наших бойцов, большое число пленённых врагов, бесшумно нейтрализованных при минимуме убитых. В ходе каждой миссии в шкафах можно обнаружить маленькие блестящие книжки — это фрагменты фотографии. Если собрать её полностью, по прохождении тура откроется бонусное задание, за успешное прохождение которого будет выдана медаль. Для доступа к выполнению заданий необходимо пройти две тренировочные миссии.
 Первый тренировочный лагерь. Необходимо нейтрализовать девятерых врагов.
 Второй тренировочный лагерь. Необходимо ликвидировать всех врагов, а после отразить вражескую атаку и уничтожить их танк.
Основные миссии.
 Ночь волков. Май 1941, база Ла-Паллис, Франция, Ла-Рошель.  Происходит ночью. Необходимо связаться с раненым союзником, со шпионкой, выкрасть машинку Энигма, связаться со штабом.
 Бонусное задание 1.  Действие в первом тренировочном лагере. Участники — сапёр и вор. Нейтрализовать всех врагов, обезвредить мины и уходить на автомобиле.
 Безмолвные убийцы.  Продолжение первого тура, происходит днём. Необходимо обезвредить подводные мины, освободить союзных матросов и капитана, связаться с десантником, освободить капитана и экипаж подлодки союзников и уйти на подлодке.
 Бонусное задание 2.  Действие происходит на океанской трассе, ограниченной подводными минами. Моряк на катере должен пройти её за определённое время.
 Белая смерть. Май 1941, Северный Ледовитый океан.  Подлодка, на которой ушли в прошлом туре, была захвачена вместе с людьми. Необходимо освободить их, а также добыть машинку Энигма, взорвать орудия и двигатель вражеского корабля. Далее шпион и десантник должны улететь на самолёте, остальной отряд уходит на лодке.
 Бонусное задание 3.  Необходимо на вездеходе-амфибии перебраться на другой берег реки и уходить, ликвидировав определённых врагов.
 Цель: Бирма. Май 1942, Бирма.  Необходимо связаться с союзниками гурками и их вождём, после чего отразить нападение врагов и ликвидировать вражеского лидера.
 Бонусное задание 4.  С помощью отряда союзников необходимо обороняться от многократных атак численно превосходящего противника и одержать победу.
 Мост через реку Квай. Июнь 1942, Таиланд, река Квай-Яй.  Освободить союзника Гиннеса и других пленников, найти динамит и заминировать мост, чтобы он взорвался, когда по нему проедет состав.
 Бонусное задание 5.  Действие происходит ночью в первом тренировочном лагере. Необходимо нейтрализовать всех противников.
 Пушки острова Саво. Июль 1942, остров Саво, что к северу от Гуадалканала.  Необходимо высадиться на остров, связаться с потерпевшим кораблекрушение Вилсоном, освободить союзного лётчика. Взорвать орудия острова, украсть статую золотой обезьяны и улетать на гидроплане.
 Бонусное задание 6.  Освободить сапёра, перебраться через стену, разминировать минное поле, добыть документы, уехать на грузовике.
 Гигант в Хайфоне. Весна 1944, Индокитай. Необходимо связаться с сапёром, вором и шпионкой. После этого — взорвать баки с горючим и проникнуть на авианосец.
 Бонусное задание 7.  Действие происходит на авианосце из прошлой миссии. Необходимо вывести из строя рули всех самолётов, кроме двух; после чего связаться по рации с союзниками, сообщив координаты корабля для авиаатаки на него, уходить на двух неповреждённых самолётах.
 Спасение агента Смита. 6 июня 1944, Нормандия.  Вор должен освободить из плена десантника, снайпера и сапёра. Необходимо добыть секретные документы и вылечить союзного агента Смита, который должен связаться со штабом по рации.
 Бонусное задание 8.  Является продолжением 8 тура. Необходимо, с помощью отряда союзников, противостоять многочисленным атакам противника, и уничтожить четыре вражеских танка.
 Замок Колдиц. 1944, Замок Колдиц, что около Лейпцига.  Необходимо освободить вора из-под расстрела, а также добыть кодовую книгу, шаблон и зашифрованный план. Можно освободить пленников крепости, уходить на воздушном шаре.
 Бонусное задание 9.  С помощью танка необходимо взорвать 4 вражеских танка и бронетранспортёр, а также ликвидировать трёх вражеских сапёров.
 Париж горит? Август 1944, Париж.  Отряд в полном составе. Необходимо связаться со шпионкой, отключить детонатор и связаться со штабом по рации на вершине Эйфелевой башни.
 Бонусное задание 10.  Необходимо преодолеть вражеский КПП и уходить на легковом автомобиле.

Согласно прилагаемому к игре файл ReadMe, некоторые миссии основаны на фильмах:
 Фильм «Мост через реку Квай» послужил основой для соответствующей миссии, а полковник Гиннес, которого в ней надо спасти — назван в честь игравшего в этом фильме актёра Алека Гиннесса.
 Миссия «Пушки острова Саво» основана на фильме «Пушки острова Навароне» (как и миссия «Высадка» в «Commandos: Behind Enemy Lines»). А прототип Вилсона — Робинзон Крузо.
 Миссия «Спасение агента Смита» основана на фильме «Спасти рядового Райана».
 Миссия «Безмолвные убийцы» сделана под влиянием фильма «Лодка».
 Миссия «Замок Колдиц» (германский лагерь Oflag IV-C) сделана под влиянием фильмов «Большой побег» и «История Колдица».
 Миссия «Париж горит?» связана с фильмом «Горит ли Париж?».

Дополнения 
К игре была создана пользовательская модификация «Destination Paris», включающая в себя новые возможности для персонажей, 28 новых карт, и возможность включить Commandos3Pack, запускающий все карты из Commandos 3: Destination Berlin. Также в модификации изменены стандартные карты, что подогревает интерес опытных игроков.

Переиздание 
В 2020 году вышло переиздание игры в HD формате «Commandos 2 — HD Remaster». Игра заняла 15-е место среди самых продаваемых игр в январе 2020 года на сервисе Steam.

Системные требования 
 Операционная система Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
 Процессор Pentium® II 266 МГц
 64 МБ оперативной памяти
 2,5 ГБ свободного места на жёстком диске
 Видеоадаптер с памятью 4 MБ, совместимый с DirectX 8.0
 Звуковое устройство, совместимое с DirectX 8.0
 CD/DVD-дисковод

Отзывы 
Игра заняла второе место в номинации «Лучшая тактика» (2001) журнала «Игромания».

Примечания

Ссылки 
 Eidos Interactive
 Pyro Studios

Commandos
Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры, изданные Eidos Interactive
Продолжения компьютерных игр
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры о Второй мировой войне
Компьютерные игры, разработанные в Испании
Компьютерные игры, разработанные Pyro Studios